

Льондек — гміна в Слупецькому повіті Великопольського воєводства
 Льондек — село в гміні Біштинек Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Льондек — село в гміні Ґродзець Конінського повіту Великопольського воєводства
 Льондек — село в гміні Льондек Слупецького повіту Великопольського воєводства